Municipio de Hayesville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hayesville (condado de Clay, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Hayesville (condado de Franklin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Franklin.